Тамбурини () — итальянская фамилия.

 Тамбурини, Антонио (1800—1876) — известный итальянский оперный певец, баритон.
 Тамбурини, Лучана (более известна как Дженни Тамбури; 1952—2006) — итальянская актриса и телеведущая.
 Тамбурини, Франческо (1846—1891) — аргентинский архитектор итальянского происхождения.